Jméno Igor Němec označuje více osob:

 Igor Němec (lingvista) (1924–2005) – český lingvista
 Igor Němec (politik) (1959) – český politik, primátor Prahy a předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů